La Tene eller La Tène kan syfta på:

 La Tène – en kommun i distriktet Neuchâtel, Neuchâtel, Schweiz
 La Tene-kulturen – en kultur som hänförs till järnåldern i norra halvan av Europa, namngiven efter fyndplatsen i La Tène